Blackley – dzielnica Manchesteru, w Anglii
 Blackley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 John Blackley – szkocki piłkarz występujący podczas kariery na pozycji obrońcy